Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 1994 war die dritte europäische Kontinentalmeisterschaft für Amateure im Snooker. Die European Billiards and Snooker Association richtete das Turnier im Mai 1994 im Billiard Art Club in der ungarischen Hauptstadt Budapest aus.

Der Belgier Danny Lathouwers wurde Europameister durch einen 8:2-Finalsieg über seinen Landsmann Stefan Van Der Borght.

Finalrunde 
Wie beiden den beiden Vorturnieren wurde der Turniersieger ab dem Viertelfinale im K.-o.-System ermittelt. Erneut geändert hatte sich die Zahl der Gewinnframes: Im Halbfinale waren 7, im Finale 8 Frames notwendig für den Sieg (Best of 13 bzw. Best of 15).

Im Vorjahr durfte nur der Gastgeber mehr als einen Vertreter zum Turnier schicken, diesmal gab es aus einigen Ländern mehrere Vertreter und erstmals standen sich zwei Landsleute im EM-Finale gegenüber. Die beiden Belgier Danny Lathouwers und Stefan Van Der Borght hatten 1993 bereits das Endspiel der belgischen Meisterschaft bestritten, das der ältere Lathouwers mit 7:2 gewonnen hatte. Auch diesmal behielt er mit 8:2 klar die Oberhand und wurde Europameister. Beide Spieler versuchten sich noch in den 1990ern auf der Profitour, blieben aber weitgehend erfolglos.

Weblinks 
 1994 European Championships - Men bei CueTracker

1994
Europameisterschaft
Billardturnier in Budapest